Jakub Vojta (né le  à Ústí nad Labem en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || 67's d'Ottawa || LHO ||65 ||2 ||22 ||24 ||114 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
|2006-2007 || 67's d'Ottawa || LHO ||58 ||6 ||10 ||16 ||76 ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 
|-
|2007-2008 || HC Nitra || Extraliga ||50 ||0 ||4 ||4 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga ||10 ||0 ||0 ||0 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| HC Hradec Králové || 1.liga ||28 ||1 ||9 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| HC Berounští Medvědi || 1.liga ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||9 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
||2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010|| HC Berounští Medvědi || 1.liga ||33 ||0 ||7 ||7 ||24 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || IHC Písek || 1.liga ||15 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || SK Kadan || 1.liga ||11 ||1 ||1 ||2 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2013-2014||Mighty Dogs Schweinfurt||Oberliga||31||3||11||14||10||4||0||2||2||4

Notes et références 

Naissance en février 1987
Naissance à Ústí nad Labem
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HK Nitra
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi